Николай Турчин:
 Турчин, Николай Давыдович (1922—1976) — советский государственный и политический деятель, председатель Кемеровского областного исполнительного комитета.
 Турчин, Николай Николаевич (1922—1990) — Герой Советского Союза.